Taché, Tâche oder Tache ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre-Antonin Taché (1823–1894), kanadischer Missionar und Bischof
 Alexandru Tache (* 1998), rumänischer Leichtathlet
 Aurélien Taché (* 1984), französischer Politiker
 Étienne-Paschal Taché (1795–1865), kanadischer Politiker
 Mark Taché (* 1959), US-amerikanischer Skirennläufer
 Pierre-Alain Tâche (* 1940), Schweizer Schriftsteller und Richter

Siehe auch:
 La Tâche